Straßenbahn Most steht für folgende zeitlich und räumlich getrennt existierenden Straßenbahnbetriebe in der Stadt Most, Ústecký kraj, Tschechien:

 Straßenbahn Most (Meterspur) (1901–1961)
 Straßenbahn Most–Litvínov (seit 1957)